O termo Dona Flor pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Dona Flor e Seus Dois Maridos - famoso romance de Jorge Amado;
Dona Flor e Seus Dois Maridos, um filme brasileiro;
Dona Flor e seus dois maridos, minissérie brasileira exibida pela TV Globo
Dona Flor (grupo musical) - duo de música popular brasileira

Desambiguação